Maraba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Marabá, ort, Pará, 
 Marabá (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar